Реки:
 Реки — природные водные потоки.
 «Реки» — музыкальный альбом группы «Бригада С».
  — деревня в иранском шахрестане Бехмеи.

См. также 
 Река (значения)